Fahed Al-Hajri – calciatore kuwaitiano
 Khalid Al-Hajri – calciatore omanita
 Salem Al-Hajri – calciatore qatariota